

Persone
 Antonio Ottavi (1831-1866) – patriota e militare italiano
 Cesare Maria Ottavi (1938-2009) – ingegnere e docente italiano
 Edoardo Ottavi (1860-1917) – agronomo, divulgatore scientifico e politico francese naturalizzato italiano, figlio dell'agronomo Giuseppe Antonio
 Ferenc Ottavi, noto in Italia anche come Francesco Ottavi (1910–...) – calciatore ungherese, di origini italiane
 Giuseppe Antonio Ottavi (1818-1885) – agronomo e divulgatore scientifico francese naturalizzato italiano
 Ottavio Ottavi (1849-1893) – enologo italiano
 Paolo Ottavi (1986) – ex ginnasta italiano

Altro
 Ipogeo degli Ottavi – tomba sotterranea (ipogea), nella zona Ottavia di Roma